Het WTCC seizoen 2017 was het veertiende en laatste seizoen van het Wereldkampioenschap voor toerwagens en het dertiende seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005. Vanaf 2018 is de klasse samengevoegd met de TCR International Series onder de naam World Touring Car Cup.

De verdedigend kampioen bij de coureurs was José María López en bij de constructeurs Citroën, maar zij verdedigden beiden hun titel niet. Thed Björk werd in zijn tweede volledige WTCC-seizoen uitgeroepen tot kampioen, terwijl zijn team Volvo Polestar de titel behaalde bij de constructeurs.

Er zijn verschillende regelwijzigingen doorgevoerd in 2017. Zo worden er voor de tweede race van het raceweekend meer punten uitgereikt, waardoor de zogeheten "Hoofdrace" meer erkenning krijgt in vergelijking met de eerste race, de "Openingsrace". Ook in de "Manufacturers Against the Clock" (MAC3), waarin de constructeurs het in een tijdrit geïnspireerd door de Ronde van Frankrijk tegen elkaar opnemen, worden er meer punten uitgereikt voor de winnaar.

Teams en coureurs

Kalender
De WTCC-kalender voor 2017 is bekendgemaakt op 30 november 2016. De races op het Autodromo Nazionale Monza en het Circuito da Guia keren terug en de race op het Ningbo International Circuit is compleet nieuw, terwijl de races op het Circuit Paul Ricard, de Slovakiaring, de Moscow Raceway en het Shanghai International Circuit werden geschrapt.

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.
 Voor de tweede race op het Ningbo International Circuit werden halve punten uitgereikt omdat de race werd afgebroken voordat 75% van de oorspronkelijk geplande afstand gereden was.

Rijders

Constructeurs
 Het eerste resultaat voor elke race geeft de positie van de constructeur in de MAC3 weer.

Independents

2017
Autosport in 2017